De sluier van een bruid
 De Chinese bruidssluier  (Fallopia baldschuanica)